Markgraaf van Beixiang, eigen naam Liu Yi en ook wel Shaodiyi geheten, kortstondig keizer van China in 125.
Het verhaal van Liu Yi, een Chinees volksverhaal dat plaatsvond in de 7e en 8e eeuw.
Liu Yi (geleerde), Chinees historicus ca.58-125.